Afrodite, Griekse godin van onder andere de liefde, de schoonheid, de seksualiteit en de vruchtbaarheid
 Afrodite (Couperus), een gedicht van Louis Couperus waarop Rudolph Cort van der Linden een compositie heeft gemaakt